Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom d'USS Roosevelt afin d'honorer un membre de la famille Roosevelt, parmi lesquels :
 l', un navire de réparation qui participe à la Seconde Guerre mondiale, nommé en l'honneur de Kermit Roosevelt ;
 l', un porte-avions de classe Midway en service à partir de 1945, nommé en l'honneur de Franklin Delano Roosevelt ;
 l', un destroyer de classe Arleigh Burke en service depuis 1999, nommé en l'honneur du précédent et de son épouse Eleanor Roosevelt.

Trois autres navires ont quant à eux porté le nom d'USS Theodore Roosevelt en l'honneur de Theodore Roosevelt :
 l', un transport de troupes en service de 1918 à 1919 ;
 l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe George Washington en service de 1961 à 1982 ;
 l', un porte-avions à propulsion nucléaire de classe Nimitz en service depuis 1986.

Roosevelt